El distrito de Reims es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Marne, de la región de Champaña-Ardenas (en francés Champagne-Ardenne). Cuenta con 17 cantones y 175 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Reims son:
 Cantón de Ay (El cantón de Ay fue integrado en el distrito de Epernay el 1 de enero de 2006.)
 Cantón de Beine-Nauroy
 Cantón de Bourgogne
 Cantón de Châtillon-sur-Marne
 Cantón de Fismes
 Cantón de Reims-1
 Cantón de Reims-2
 Cantón de Reims-3
 Cantón de Reims-4
 Cantón de Reims-5
 Cantón de Reims-6
 Cantón de Reims-7
 Cantón de Reims-8
 Cantón de Reims-9
 Cantón de Reims-10
 Cantón de Verzy
 Cantón de Ville-en-Tardenois

Comunas

Véase también 
 Cantones de Marne
 Comunas de Marne

Enlaces externos 
 Reims sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Reims